Бриоски () — фамилия.

Известные носители:

 Бриоски, Антонио (; ок. 1725–1750) — итальянский композитор.
 Бриоски, Викентий Иванович (1786—1843) — исторический живописец; член Императорской Академии художеств.
 Бриоски, Франческо (1824—1897) — итальянский математик.